Meso bzw. meso- steht für:

 eine Vorsilbe mit der Bedeutung „mittig“, siehe Liste griechischer Präfixe #meso
 ein Deskriptor in der Chemie, siehe meso-Verbindung

Meso ist der Familienname folgender Personen:
 Teresa Nzola Meso (* 1983), angolanisch-französische Dreispringerin

Siehe auch: